Hugues Imbert (1822-1882), historien et homme politique des Deux-Sèvres,
  (1842-1905), critique musical français.

Voir aussi